Raßdorf bezeichnet

 Raßdorf, Gemeinde in Hessen
 Raßdorf (Zahna-Elster), Ortsteil von Zahna-Elster in Sachsen-Anhalt
 Kamenec (Liberk) (Raßdorf), Ansiedlung der Gemeinde Liberk, Tschechien